Arroyo Guaviyú ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Guaviyú (Arroyo Tres Cruces Grande), Nebenfluss des Arroyo Tres Cruces Grande, Uruguay
 Arroyo Guaviyú (Río Cuareim), Nebenfluss des Río Cuareim, Uruguay
 Arroyo Guaviyú (Río Uruguay), Nebenfluss des Río Uruguay, Uruguay
 Arroyo Guaviyú (Paysandú), Nebenfluss des Río Uruguay, Uruguay